Parry steht für:
 Parry (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Parry-Romberg-Syndrom, Krankheit (Halbseitiger Gesichtsschwund)
 Parry, Marke des US-amerikanischen ehemaligen Automobilherstellers Pathfinder Company

Parry ist der Name folgender

geografischer Objekte:
 Parry Peak, Berg in Colorado, Vereinigte Staaten

 Parry Patch, Untiefe in der Nelson Strait, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Parry Point, Felsvorsprung an der Luitpold-Küste, Coatsland, Antarktika
 Mount Parry, Berg auf der Brabant-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

astronomischer Objekte:
 Parry (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond

Siehe auch:
 Perry